Aelurognathus is een geslacht van Therapsida of "zoogdierachtig reptielen" uit de familie van de Gorgonopsidae. Hij leefde in het laat-Perm in Zuid-Afrika. Het was een carnivoor die zijn prooien doodde met een krachtige beet in de keel of nek. Opvallend is het gebit, dat veel kenmerken van zoogdieren heeft zoals verschillende tanden. De sabeltanden zijn duidelijk te zien. Aelurognathus werd zo'n één meter lang en heeft misschien in groepen gejaagd. Aelurognathus was verwant aan Lycaenops, een andere gorgonopsiër. Er is geen direct bewijs dat Aelurognathus haar heeft gehad maar een vacht is wel waarschijnlijk.

Paleobiologie
Een gebroken tand naast het skelet van een dicynodont uit de Tropidostoma-faunazone is toegeschreven aan  Aelurognathus, wat aangeeft dat het een aaseter was. De botten van de achterkant van het skelet waren het meest verspreid, wat suggereert dat de  Aelurognathus  zich met de achterkant van het karkas voedden en de achterpoten ervan verwijderden om de zachte onderkant te bereiken. De kleine snijtanden van  Aelurognathus  geven aan dat het niet in staat was om botten te breken, maar waarschijnlijk wel om vlees van zijn prooi te scheuren zoals de moderne wilde hond  Lycaon pictus . Bijtwonden op de botten van het skelet waren waarschijnlijk niet gemaakt door Aelurognathus en kunnen een aanwijzing zijn dat een ander roofdier de dicynodont heeft gedood.

Classificatie
Onderstaand cladogram is afkomstig van de fylogenetische analyse van Gebauer (2007):

Afbeeldingen

Gorgonopsia
Perm